Wyoming může být:
 Wyoming – stát na severu Spojených států amerických
 Wyoming County – různé okresy v USA
 Wyoming City – osada v Západní Virginii
 Wyoming (Delaware) – městečko v Delawaru
 Wyoming (Illinois) – město v Illinois
 Wyoming (Iowa) – město v Iowě
 Wyoming (Michigan) – město v Michiganu
 Wyoming (Minnesota) – město v Minnesotě
 Wyoming (Nebraska) – osada v Nebrasce
 Wyoming (New York) – osada v New Yorku
 Wyoming (Ohio) – město v Ohiu
 Wyoming (Pensylvánie) – osada v Pensylvánii
 Wyoming (Rhode Island) – osada v Rhode Islandu
 Wyoming (Wisconsin, Iowa County) – městečko ve Wisconsinu v okrese Iowa County
 Wyoming (Wisconsin, Waupaca County) – městečko ve Wisconsinu v okrese Waupaca County
 Wyoming (Západní Virginie) – osada v Západní Virginii
 USS Wyoming – různé lodě amerického námořnictva
 Wyoming (film, 1928) – americký film režiséra W. S. Van Dykea z roku 1928
 Wyoming (film, 1940) – americký film režiséra Richarda Thorpea z roku 1940
 Wyoming (film, 1947) – americký film režiséra Josepha Kanea z roku 1947